Матуте:

Географические объекты 
 Матуте — муниципалитет в испанской провинции Риоха.

См. также:
 Вегас-де-Матуте — населённый пункт и муниципалитет в испанской провинции Сеговия.
 Мауте (также известна как «Исламское государство Ланао») — исламистская группировка, действующая в мусульманских регионах Филиппин (в частности, в провинции Южный Ланао).

Известные люди 
 Ана Мария Матуте (род. 1926) — испанская писательница.
 Женовьева Матуте (Genoveva Edroza-Matute; 1915—2009) — филиппинская писательница.
 Хосе Лино Матуте (José Lino Matute) — южноамериканский политик, и. о. Президента Гондураса с 12 ноября 1838 года по 10 января 1839 года.